Kathedrale von Saint John’s steht für: 

 Anglikanische Kathedrale von Saint John’s, in St. John’s, Diözese North Eastern Caribbean and Aruba, Antigua
 Katholische Kathedrale von Saint John’s, in St. John’s, Diözese St. John’s-Basseterre, Antigua

Siehe auch:
 St.-Johannes-Kathedrale